

Geografia 
Koizumi (Gunma) – città della prefettura di Gunma

Persone 
Jun'ichirō Koizumi – politico giapponese
Shinjirō Koizumi – politico giapponese 
Leighton Koizumi – cantante statunitense d'origine giapponese del gruppo Garage punk The Morlocks
Norihiro Koizumi – regista giapponese
Yoshiaki Koizumi – autore di videogiochi giapponese

Personaggi degli anime/manga 
Itsuki Koizumi – personaggio delle light novel La malinconia di Haruhi Suzumiya